Esther Guyer ist der Name folgender Personen:

* Esther Guyer (Architektin) (* 1931), Schweizer Architektin
 Esther Guyer (Politikerin) (* 1951), Schweizer Politikerin (Grüne)